Attentato al treno Nevsky Express – nel 2007, solo feriti
Attentato al treno Nevsky Express – nel 2009, 27 morti